El Coll de Riu és una collada del Massís del Canigó, a 795,6 metres d'altitud del terme comunal de Cortsaví, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Està situat al costat nord-est del poble de Cortsaví, just al nord-oest de la moderna urbanització de les Chantevents.

Bibliografia 
 
 .

Referències 

Colls de Cortsaví